Dajla peut désigner :
Dajla, une localité de Croatie située dans la municipalité de Novigrad, comitat d'Istrie ;